Kionochaeta är ett släkte av svampar. Kionochaeta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kionochaeta